Człowiek z karabinem (sztuka) – sztuka Nikołaja Pogodina
 Człowiek z karabinem (film) – radziecki film z 1938, adaptacja sztuki

Zobacz też